Мухика (, ), также Угарте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 50,02 км². Население — 1 466 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Múgica en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи